TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) — интегрированная среда разработки программного обеспечения систем автоматизации технологических процессов от уровня приводов и контроллеров до уровня человеко-машинного интерфейса. Является воплощением концепции комплексной автоматизации ( англ. Totally Integrated Automation) и эволюционным развитием семейства систем автоматизации Simatic компании Siemens AG.

В TIA Portal интегрированы следующие программные пакеты:

 SIMATIC STEP 7 V17 109784439
 SIMATIC STEP 7 Safety V17 109783085
 SIMATIC WinCC V17 109795525
 SIMATIC WinCC Unified V17 109792165
 SINAMICS Startdrive V17 109795276 
 SIMOTION SCOUT TIA V5.4 SP3 109801441 
 SIMOCODE ES V17 109793079
 SIRIUS Soft Starter ES V17 109793077
 SIRIUS Safety ES V17 109793091

Через определенный период времени появляются обновления программы или выпуск новой версии. На данный момент новейшей является TIA Portal 17.

TIA Portal содержит инструментальные средства для:

 конфигурирования и настройки параметров аппаратуры

 конфигурирования систем промышленной связи

 программирования контроллеров

 конфигурирования панелей операторов SIMATIC

 тестирования, выполнения пусконаладочных работ и обслуживания готовой системы

Базовая версия STEP 7 имеет следующие языки программирования, стандартизированные в соответствии с DIN EN 61131-3:

 FBS – Funktionsbausteinsprache (FBD - Function Block Diagram) - (прежний FUP- Funktionsplan)
 KOP – Kontaktplan (LAD - Ladder Diagram)
 AWL – Anweisungsliste, (STL - Statement List)

Доступны дополнительные опции (инженерные инструменты), соответствующие EN 61131-3:

 S7 SCL (Structured Control Language) Strukturierter Text - структурированный язык высокого уровня
 S7-Graph - графически программируемый язык процесса

кроме того:

 S7 HiGraph, графическое программирование с использованием графов состояний
 S7 CFC (Continuous Function Chart) непрерывная функциональная схема

Недостатками TIA Portal являются:

 недоработки и ошибки ПО. Все версии TIA Portal до v13 были нестабильны и могли неожиданно завершать работу с неизвестными ошибками по самым разным необъяснимым причинам. Недоработки в плане подключения оборудования (поиск устройств и т.д.). Версии v13 и v13 SP1 работают значительно более стабильно, недоработки с подключением в общем и целом исправлены.

 низкая совместимость проектов TIA Portal разных версий или её отсутствие. Например, при помощи TIA Portal V12 можно открыть проект, созданный в TIA Portal v11 SP2 (с конвертацией или без неё), однако, невозможно в большинстве случаев     сделать Upload с ПЛК S7-1200 проекта V11 SP2 с помощью TIA Portal v12. В v13 невозможно без конвертации открыть проект, созданный в v11, а в v14 можно открыть только проекты сделанные в версиях TIA Portal v14 или v13 SP1. Невозможно сохранять проекты в более новых версиях в формате более старых версий.

 низкая совместимость оборудования в TIA Portal разных версий. Например, модели контроллеров S7-1200 с версией прошивки 3.0 можно поменять в проекте на модели с версией прошивки 4.x, наоборот сделать нельзя (только через создание нового проекта).

 низкая совместимость драйверов панелей оператора для разных версии TIA Portal

 большой размер дистрибутива. При относительной несложности самого ПО, находящегося на уровне стандартного прикладного, мало отличающегося от других сред разработки, в том числе предназначенных для программирования ПЛК и панелей операторов, дистрибутивы TIA Portal имеют размеры, измеряемые десятками гигабайт.

 высокие системные требования.

Примечания 

Автоматизация производства
Продукция Siemens